Gusmeroli è un cognome italiano particolarmente diffuso in Lombardia (Valtellina), molto diffuso nella Provincia di Sondrio.

Personaggi
 Alberto Gusmeroli (1961-), politico italiano;
 Roberto Gusmeroli (1966-), ciclista su strada italiano; 
 Vanessa Gusmeroli (1978-), pattinatrice artistica su ghiaccio francese.

Note